Danilo Dončić – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo, attaccante
 Luka Dončić – cestista sloveno
 Siniša Hajdaš Dončić – politico croato